Aux Antilles et au sud de l'Afrique, mabouya est le nom vernaculaire de certains geckos, signifiant littéralement « mauvais esprit » dans la langue locale.

Les espèces concernées sont :
 le mabouya domestique, ou gecko des maisons, ou hémidactyle commun, (Hemidactylus mabouia) ;
 le grand mabouya collant, ou thécadactyle à queue épineuse (Thecadactylus rapicauda).

Galerie d'identification 

Squamate (nom vernaculaire)
Nom de reptile ambigu